Daffan bezeichnet:

 einen Ort in den USA, siehe Daffan (Texas)
 Ted Daffan (1912–1996), amerikanischer Countrysänger